Desa Sendangagung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sendangagung (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta), 
 Desa Sendangagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -8,01, long 110,92), 
 Desa Sendangagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,67, long 111,27), 
 Desa Sendangagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,21, long 112,01), 
 Desa Sendangagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,02, long 111,33), 

Robotskapade Indonesienförgreningar